Danae s-ar putea referi la:

 Danae, personaj mitologic
 Danae, gen de plante din familia Liliaceae

Picturi
 Danae (1636), pictură de Rembrandt

Vezi și 
 Dana (dezambiguizare)